FUP est un sigle qui peut désigner :
 Fédération unie des planètes, dans Star Trek, une fédération de 150 planètes ;
 Festival d'humour de Paris, un festival annuel qui réunit des professionnels issus de la radio, du théâtre, d'Internet ;
 Fair usage policy (en français, accord d'usage non abusif), un terme utilisé dans les télécoms pour désigner les clauses de volume mensuel de données à ne pas dépasser ;
 Franchissement urbain Pleyel, un projet de pont en Île-de-France dans le cadre du Grand Paris Express.